Сарду, Мишель — французский певец
 Сарду, Викторьен — драматург
 Сарду, Юзеф — персонаж романа «Штамм» Гильермо дель Торо